Dieser Artikel behandelt die italienische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1966.

Qualifikation

Aufgebot

Spiele der italienischen Mannschaft 

1966
Italien